Halstead puede hacer referencia a:

 Halstead, una ciudad en el estado de Kansas (Estados Unidos).
 Halstead, una parroquia civil y una villa en el condado de Essex (Inglaterra).
 Halstead, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent (Inglaterra).
 Halstead (Leicestershire), Inglaterra